Боевая организация анархо-коммунистов (БОАК) — восточноевропейская анархистская (анархо-коммунистическая) боевая организация, ставящая своей целью социальную революцию и построение либертарного общества в регионе. 

В качестве основных методов борьбы БОАК рассматривает «прямое действие», саботаж и «партизанскую войну». Организация активно участвует в антивоенном партизанском движении в России.

История 
Дата создания Боевой организации анархо-коммунистов не обнародована. Аффилированный с организацией сайт «Боец Анархист» и одноимённый телеграм-канал появились в 2018 году. В интервью участники БОАК заявили, что группа появилась задолго до того, как объявила о себе публично. Однако о существовании «Боевой организации анархо-коммунистов» группа объявила в апреле — мае 2022 года.

Деятельность в Восточной Европе 
«Боец Анархист» распространял информацию о самоподрыве российского анархиста Михаила Жлобицкого в архангельском Управлении ФСБ. В частности, создатели ресурса распространили интервью с матерью подрывника Татьяной Жлобицкой, фотографии из его личного архива и информацию о дате рождения Жлобицкого.

В 2019-2020 годах «Боец Анархист» выступил публикатором информации о серии «акций прямого действия» в Киеве и Киевской области: поджогах полицейских объектов, бульдозера на спорной застройке и вышек мобильной связи оператора lifecell, принадлежащего турецкой компании (в знак солидарности с курдским движением). «Боец Анархист» не брал на себя прямую ответственность, хотя на некоторых кадрах фигурировала символика сайта. Заявления об акциях были подписаны такими названиями, как «Ячейка революционной солидарности», «Махновцы», «Новая молодёжь», «Смельчаки» и другие. При этом украинские силовые структуры подозревают создателей сайта «Боец Анархист» в причастности к акциям и пытались их задержать.

Первая атака была проведена 31 октября 2019 года в городе Вишневое Киевской области и была посвящена годовщине акции Михаила Жлобицкого. Поджоги вышек мобильной связи оператора lifecell, принадлежащего турецкой телеком-компании Turkcell, были объяснены вторжением Турции в Северную Сирию в октябре 2019 года.

26 января 2020 года «Боец Анархист» опубликовал новость о сожжении экскаватора на стройплощадке компании «Атлант». Ранее местные жители жаловались, что застройщики вырубают прилегающий к строительству лес. Заявление о поджоге было подписано анархистской группой «Новая Молодёжь». «Вы для своей застройки вырубили деревья, испортив часть Голосеевского Национального Парка. Мы будем уничтожать вашу собственность и собственность таких как вы», — говорилось в заявлении эко-партизан.

10 июня 2020 года анархисты подожгли здание Следственного управления полиции в Киеве, на Набережном шоссе. Ответственность взяла на себя группа «Смельчаки», объяснившая поджог в своём заявлении протестом против нескольких случаев полицейского насилия в Украине. 27 июля 2020 года в Киеве подожгли полицейский автобус, размещённый на ведомственной стоянке. Акцию вновь взяла на себя группа «Новая Молодёжь». Действия снова были мотивированы «беспределом» полиции и негативной ролью полиции как института. «Монополия на насилие в руках государства порождает насильников, уродов и убийц», — говорилось в заявлении.

Летом 2020 года украинские силовики провели обыски у работников фирмы, предоставлявшей анонимные виртуальные телефонные номера, но не сумели задержать ни администраторов «Бойца Анархиста», ни организаторов поджогов.

С июля 2020 года «Боец Анархист» активно освещал протесты в Беларуси и публиковал призывы к радикальным действиям, а также «рецепты саботажа». 29 сентября 2021 года сайт «Боец Анархист» подвергся мощной DDoS-атаке. В результате он прекратил работу по прежнему адресу bo-ak.org и перешёл в «даркнет», оставив зеркала в общедоступном сегменте Сети.

Деятельность за пределами Восточной Европы 
С августа 2020 года на аффилированных с группой медиа-ресурсах «Боец Анархист» стали появляться отчёты из Швеции об акциях солидарности с анархистами Восточной Европы. Первой такой новостью стал отчёт о символической атаке в городе Лунд в ночь на 20 августа против офиса шведской компании Ericsson, которая, согласно участникам акции, вела деятельность в Беларуси и тем самым поддерживала режим Лукашенко. Офис Ericsson был закидан лампочками с краской, на постаменте была оставлена надпись «Выброси Лукашенко». Участники акции, представившиеся «Интернациональной анархо-коммунистической группой действия “Солидарные”», в своём коммюнике выражали поддержку находящимся в заключении беларуским анархистам Никите Емельянову, Александру Францкевичу, Акихиро Гаевскому-Ханаде.

В ночь на 2 октября 2020 года в городе Лунд «Интернациональная анархо-коммунистическая группа действия “Солидарные”» закидала камнями и бутылками с краской автосалон Volkswagen. Согласно коммюнике анархистов, компания поставляла в Беларусь автомобили для силовиков. Участники акции призывали атаковать западные компании, которые, по их мнению, сотрудничали с режимом Лукашенко

В ночь на 5 ноября 2020 года «Интернациональная группа действия “Солидарные”» в городе Лунд закидала бутылками с краской магазин mStore, продающий продукцию Apple. Эта акция стала ответом на требования Apple удалить телеграм-каналы с данными беларуских силовиков. В своем коммюнике участники акции приравнивали действия Apple к поддержке режима Лукашенко.

Утром 24 марта 2021 года на медиа-ресурсах «Боец Анархист» был опубликован отчёт «Группа действия “Солидарные”» о поджоге торгового центра IKEA в городе Мальмё. Согласно участникам акции, причиной для атаки стало то, что IKEA закупает в Беларуси древесину для изготовления мебели и тем самым участвует в финансировании режима Лукашенко.

В августе 2021 года через медиа-ресурсы «Боец Анархист» «Анархо-коммунистическая группа действия “Солидарные”» взяла на себя ответственность за поджог в Лунде грузовых прицепов, принадлежащих Shell, припаркованных на автозаправочной станции этой компании. Согласно коммюнике, причиной для акции стало участие Shell в строительстве нефтепровода «Северный поток — 2» в качестве инвестора. Акция проводилась в рамках Недели солидарности с заключенными анархистами 23 — 30 августа 2021 года.

1 февраля 2022 на медиа-ресурсах «Боец Анархист» появился отчёт о поджоге на автозаправочной станции Shell в Мальмё. В своём коммюнике участники акции, подписавшиеся «Группой “Смерть тиранам”», выражали солидарность с восстанием в Казахстане, где Shell активно занимается нефтедобычей.

В конце марта на медиа-ресурсах «Боец Анархист» был опубликован отчёт об акции против офиса Коммунистической партии Швеции в Мальмё. На двери офиса была нанесена надпись «Оружие народу в Украине». Согласно коммюнике, причиной для акции стали призывы шведских коммунистов не оказывать поддержку Украине.

Деятельность после начала полномасштабного вторжения России в Украину 
С началом военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года группа активизировала работу своих информационных ресурсов, размещая антивоенные призывы, рекомендации к саботажу и новости о партизанских действиях в России и Беларуси. В апреле она впервые взяла на себя ответственность за акцию саботажа: поджог вышки мобильной связи в селе Беломестное Белгородской области, которую осуществила группа БОАК-Слобожанщина. Мотивом поджога названо стремление повредить системе связи российских оккупационных войск.

23 мая Боевая организация анархо-коммунистов заявила, что её члены разобрали железнодорожное полотно ветки, ведущей к войсковой части 14258 (секретный учебно-тактический центр 12-го главного управления Минобороны) близ Сергиева Посада Московской области.

28 июня ячейка БОАК-Владимир опубликовала коммюнике и фото новой акции на железной дороге. На этот раз были разобраны пути, ведущие к войсковой части 55443 ВД Барсово (51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ) под Киржачом, Владимирская область. «Каждый остановленный поезд — это минус снаряды и ракеты, которые могли бы прилететь в мирные украинские города!», — заявили участники БОАК в своём тексте по итогам акции. Также члены организации призвали западное левое и анархическое сообщество присоединиться к активным действиям против российского и белорусского государств.

Группа заявила, что не все свои действия она провела под своим названием и предала публике.

Преследование 
В июле 2020 года украинские силовики провели обыски у работников интернет-сервиса виртуальных номеров VirtualSim, пытаясь установить личности и арестовать администраторов ресурсов «Боец Анархист». 19 марта 2021 года полиция устроила обыск в квартире киевских анархистов, заподозрив их в причастности к поджогам. 21 апреля 2021 года киевская полиция провела обыск у проживающего на Украине белорусского анархиста Алексея Боленкова по подозрению в участии в поджоге вышек мобильной связи. В результате полицейских рейдов на Украине никто не был задержан.

Решением суда Октябрьского района города Витебска республики Беларусь от 2 августа 2022 года «информационная продукция» Telegram-канала «Боец Анархист» признана экстремистскими материалами.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гражданское неповиновение
Анархистские организации
Анархо-коммунисты
Партизанские движения
Анархисты России
Анархисты Украины